Terrugem (Elvas), een plaats in de Portugese gemeente Elvas
 Terrugem (Sintra), een plaats in de Portugese gemeente Sintra